Mazères kan syfta på

Geografi

Frankrike
 Mazères, Gironde – i Gironde
 Mazères, Ariège – i Ariège
 Mazères-de-Neste – i Hautes-Pyrénées
 Mazères-Lezons – i Pyrénées-Atlantiques
 Mazères-sur-Salat – i Haute-Garonne

Personer 

 Édouard Mazères (1796–1866), fransk dramatiker